La discographie de Tal ou Taloula chanteuse de RnB et de pop française, comprend l'ensemble des disques publiés au cours de sa carrière.

Albums

Albums studios

EP

Singles

Album Live

Compilations 
 2012 : Génération Goldman
 Envole-moi feat. M.Pokora
 Famille
 2013 : La Boîte à musique des Enfoirés
 La dame brune
 C'est ma terre avec Jean-Baptiste Maunier (Medley)
 2013 : Génération Goldman volume 2
 Pas toi
 2014 : Bon anniversaire les Enfoirés
 Ce n'est rien
 Boogie Wonderland avec Lââm (Medley)
 Toute première fois avec Dany Boon (Medley)
 2014 : Forever Gentlemen vol.2
 Cheek to cheek avec Corneille
 2015 : Les stars font leur cinéma
 Streets of Philadelphia feat. Irma

Notes et références 

Tal
+